Polyphonie steht für:
 im engeren Sinn eine Satztechnik in der europäischen Musik, siehe Polyphonie
 allgemein Mehrstimmigkeit in der Musik
 Polyphonie (Elektrophon), Mehrstimmigkeit bei elektroakustischen Geräten
 Polyphonie (Literatur), ein Strukturprinzip in der erzählenden Literatur

 Siehe auch:
 Polyphon